Nazionale di pallanuoto femminile della Romania
 Nazionale di pallanuoto maschile della Romania